Saattunnguit bezeichnet:
 Saattunnguit (Inselgruppe, Aasiaat), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saattunnguit (Inselgruppe, Maniitsoq, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattunnguit (Inselgruppe, Maniitsoq, südlich), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattunnguit (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Saattunnguit (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland